ХТИ може да се отнася за 2 висши училища в България:
 Химикотехнологичен и металургичен университет, София с име от 1953 до 1963 г. Химикотехнологичен институт (съкратено ХТИ), преименуван тогава на Висш химико-технологически институт (ВХТИ);
 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, създаден като Висш химико-технологически институт (ВХТИ) и по аналогия (за краткост) също наричан ХТИ.